Yusuke Inuzuka (Hamamatsu, 13 de dezembro de 1983) é um futebolista profissional japonês que atua como volante. Atualmente defende o Azul Claro Numazu.

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Sagan Tosu